Absorpce (pohlcení, vstřebávání, také absorbování) může označovat:

 fyzika
 Absorpce záření

 chemie
 Absorpce plynů v kapalinách je jedna z nejvýznamnějších operací v chemickém průmyslu

 biologie
 Absorpce (biologie)

 matematika
 Absorpce (matematika) – jedna z vlastností operací v algebraické struktuře Příkladem absorpce může být u dvouprvkové Booleovy algebry následující teorém: a+a*b=a, a*(a+b)=a

 jiné
 Absorpční čáry
 Absorpční spektrum

Související články 
 adsorpce

Externí odkazy